Keno – gioco d'azzardo

Geografia 
 Keno City – località dello Yukon (Canada)
 Provincia di Keno – provincia del Giappone esistita durante il Periodo Nara
 Keno – comunità non incorporata dell'Oregon (USA)

Persone 
 Keno – cantante filippino
 Keno – calciatore brasiliano